Макталы (с  — Хлопковод) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Макталы — село в Жетысайском районе Туркестанской области, Кызылкумский сельский округ.
 Макталы — село в Жетысайском районе Туркестанской области, Макталинский сельский округ.
 Макталы — до 2008 года название села Мырзатобе в Мактааральском районе Туркестанской области.

См. также 
 Махталы